Django – film w reżyserii Sergia Corbucciego z 1966 roku
 Django – film w reżyserii Quentina Tarantino z 2012 roku
 Django – film w reżyserii Étienne Comar z 2017 roku
 Django – ścieżka dźwiękowa do filmu z 2012 roku pod tym samym tytułem
 Django – framework webowy napisany w Pythonie

Zobacz też 
 Sukiyaki Western Django – film w reżyserii Takashiego Miikego z 2007 roku
 Django Reinhardt – kompozytor
 Django Sissoko – malijski polityk
 Django Django – brytyjski zespół muzyczny